Tschertkowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tschertkowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Tschertkowo (Rostow), Siedlung und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Rostow
 Tschertkowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir